Osoby o nazwisku Filipiak:
 Bartosz Filipiak – polski siatkarz
 Bolesław Filipiak − rzymskokatolicki biskup
 Ewa Filipiak − polski inżynier i samorządowiec
 Izabela Filipiak − polska pisarka, eseistka, krytyk kultury
 Jacek Filipiak − polski reżyser filmowy
 Janusz Filipiak − polski inżynier, informatyk i przedsiębiorca
 Kacper Filipiak − polski snookerzysta
 Kazimierz Filipiak − polski chemik, nauczyciel akademicki i wojewoda
 Kazimierz Filipiak − duchowny katolicki obrządku ormiańskiego
 Krzysztof Jerzy Filipiak − polski nauczyciel akademicki i lekarz
 Marian Filipiak − polski socjolog, religioznawca i biblista
 Michał Filipiak − polski aktor
 Ryszard Filipiak − polski hokeista
 Zbigniew Filipiak − polski żużlowiec